Als Genfer Katechismus werden zwei Schriften des Reformators Johannes Calvin bezeichnet:

 Genfer Katechismus (1537): Instruction et Confession de Foy dont on use en l’Eglise de Genève
 Genfer Katechismus (1542): Le Catéchisme de l’Église de Genève